PRB est un sigle qui peut signifier :
 parti républicain brésilien ;
 parti régionaliste breton ;
 protéine du rétinoblastome en biochimie ;
 point de rassemblement des blessés en médecine militaire ;
 un code qui signifie «  Désirez-vous communiquer avec ma station à l'aide du Code international des signaux ?  » (« PRB? ») ou «  Je désire communiquer avec votre station à l'aide du Code international de signaux.  » (« PRB») selon le code Q ;
 rouble de Transnistrie ;
 PRB (où PRB signifie produits de revêtement de bâtiment), fabricant de revêtement de bâtiment ;
 PRB, une série de six voiliers de la classe Imoca, sponsorisés par la société PRB :
 1. PRB (1991),
 2. PRB (1996),
 3. PRB (2000),
 4. PRB (2006),
 5. PRB (2010),
 6. PRB (2022), devenu Holcim-PRB.